AND sau And poate fi:

 Administrația Națională a Drumurilor
 Poartă AND
 And I